Szécsi Dénes (?–1341) főúr, asztalnokmester, szörényi bán
Szécsi Dénes (1410 k. – 1465) római katolikus főpap, nyitrai és egri püspök, esztergomi érsek